Костёр:
 Костёр — контролируемый огонь, разводимый на открытом воздухе.
 Походный костёр — основная форма поддержания огня в условиях похода.
 Костёр () — род одно- или многолетних растений семейства злаков.
 «Костёр» — рассказ Джека Лондона (1908).
 «Костёр» — стихотворный сборник Николая Гумилёва (1918).
 «Костёр» — заключительный роман трилогии К. А. Федина (1949).
 «Костёр» — песня группы «Машина времени» (1981).
 «Костёр» — песня Hensy и Клавы Коки (2020).
 «Костёр» — ежемесячный детский журнал ЦК ВЛКСМ (изд. с 1936).
 ГП-25 «Костёр» — советский однозарядный подствольный гранатомёт.

См. также 
 Костер (значения)